Blaize ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Blaize (* 1946), französischer Lehrer für Aikido, Bo-Jutsu und Jodo
 Gilbert Blaize Rego (1921–2012), indischer Geistlicher, Altbischof von Simla und Chandigarh
 Herbert Blaize (1918–1989), grenadischer Politiker und Staatsmann
 Immodesty Blaize (* 1978), eigentlich Kelly Fletcher, britische Burlesquetänzerin

Blaize steht für:
 Blaize (Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew im Osten von Grenada

Siehe auch: Blaise